Јаблонка може бити:

 Јаблонка (Мијава), насељено мјесто у округу Мијава, Тренчински крај, Словачка Република
 Јаблонка (Новотарски повјат), насељено мјесто у повјату Новотарском, у Војводству Малопољском, Република Пољска

или

 Њижна Јаблонка, насељено мјесто у округу Хумење, Прешовски крај, Словачка Република
 Вишна Јаблонка, насељено мјесто у округу Хумење, Прешовски крај, Словачка Република